Szczęśliwego Nowego Roku – francuski film z 1973
 Szczęśliwego Nowego Roku – radziecki film z 1975
 Szczęśliwego Nowego Roku – amerykański film z 1987